Sussmann oder Sußmann ist der Familienname folgender Personen:

 Eduard Sußmann (1896–1965), deutscher Politiker (FDP)
 Eliezer Sussmann (1730–1740), Synagogenmaler
 Hans Sußmann (1897–1985), deutscher Widerstandskämpfer, Kommunalpolitiker und Lokalhistoriker
 Heinrich Sussmann (1904–1986), ukrainisch-jüdischer Maler, Illustrator und Bildkünstler und Überlebender der Shoa 
 Jana Sussmann (* 1990), deutsche Leichtathletin
 Louis Sussmann-Hellborn (1828–1908), deutscher Bildhauer, Maler, Kunstsammler und Unternehmer
 Martha Sussmann (1873–1938), Geburtsname von Martha Goldberg

Siehe auch:
 Susman, Sussman, Suzman
 Süßmann